Als Vierfachmord werden folgende Verbrechen bezeichnet:
 Vierfachmord in den Französischen Alpen 2012, Mordfall in der französischen Gemeinde Chevaline im Jahr 2012
 Vierfachmord von Eislingen, Mordfall in der deutschen Gemeinde Eislingen im Jahr 2009
 Vierfachmord von Rupperswil, Mordfall in der Schweizer Gemeinde Rupperswil im Jahr 2015